Ово је списак националних олимпијски комитета (НОК) рангираних по броју освојених златних медаља својих спортиста током Летњих олимпијских игара 2008., одржаним у Пекингу, главном граду Народне Републике Кине, од 8 до 24. августа 2008. године. Учествовало је око 11.028 спортиста из 204 НОК који су се такмичили у 302 дисциплине у 28 спортова. 

<onlyinclude>
{| class="wikitable sortable" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="text-align: center; font-size: 100%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;" align="center"
|+ 
! width="30" | Поз.
! width="240" | Земље
! width="40" bgcolor="gold"| 
! width="40" bgcolor="silver"| 
! width="40" bgcolor="CC9966"| 
! width="40" | 
|- align="left" bgcolor="DFDFDF"
! colspan="6"|  
|-
| 1. || align="left"| || 51 || 21 || 28 || 100
|- 
| 2. ||align="left"| || 36 || 38 || 36 || 110
|-
| 3. ||align="left"| || 22 || 21 || 29 || 72
|-
| 4. ||align="left"| || 19 || 13 || 15 || 47
|-
| 5. ||align="left"| || 16 || 10 || 15 || 41
|-
| 6. ||align="left"| || 14 || 15 || 17 || 46
|-
| 7. ||align="left"| || 13 || 10 || 8 || 31
|-
| 8. ||align="left"| || 9 || 6 || 10 || 25
|-
| 9. ||align="left"| || 8 || 10 || 10 || 28
|-
| 10. ||align="left"| || 7 || 16 || 17 || 40
|-
| 11. ||align="left"| || 7 || 5 || 15 || 27
|-
| 12. ||align="left"| || 7 || 5 || 4 || 16
|-
| 13. ||align="left"| || 6 || 4 || 4 || 14
|-
| 14. ||align="left"| || 6 || 3 || 2 || 11
|-
| 15. ||align="left"| || 5 || 10 || 3 || 18
|-
| 16. ||align="left"| || 4 || 5 || 10 || 19
|-
| 17. ||align="left"| || 4 || 1 || 3 || 8
|-
| 18. ||align="left"| || 4 || 1 || 2 || 7
|-
| 19. ||align="left"| || 3 || 9 || 6 || 18
|-
| 20. ||align="left"| || 3 || 6 || 1 || 10
|-
| 21. ||align="left"| || 3 || 5 || 2 || 10
|-
| 22. ||align="left"| || 3 || 5 || 1 || 9
|-
| 23. ||align="left"| || 3 || 4 || 9 || 16
|-
| 24. ||align="left"| || 3 || 3 || 0 || 6
|-
| 25. ||align="left"| || 3 || 2 || 4 || 9
|-
| 26. ||align="left"| || 3 || 2 || 1 || 6
|-
| 27. ||align="left"| || 3 || 0 || 3 || 6
|-
| 28. ||align="left"| || 2 || 11 || 11 || 24
|-
| 29. ||align="left"| || 2 || 4 || 7 || 13
|-
| 30. ||align="left"| || 2 || 2 || 3 || 7
|-
|rowspan=2|31. ||align="left"| || 2 || 2 || 0 || 4
|-
|align="left"| || 2 || 2 || 0 || 4
|-
| 33. ||align="left"| || 2 || 1 || 4 || 7
|-
| 34. ||align="left"| || 2 || 1 || 3 || 6
|-
| 35. ||align="left"| || 2 || 0 || 4 || 6
|-
| 36. ||align="left"| || 2 || 0 || 1 || 3
|-
| 37. ||align="left"| || 2 || 0 || 0 || 2
|-
| 38. ||align="left"| || 1 || 4 || 3 || 8
|-
| 39. ||align="left"| || 1 || 3 || 0 || 4
|-
| 40. ||align="left"| || 1 || 2 || 4 || 7
|-
| 41. ||align="left"| || 1 || 2 || 3 || 6
|-
| 42. ||align="left"| || 1 || 2 || 2 || 5
|-
|rowspan=2|43. ||align="left"| || 1 || 1 || 3 || 5
|-
|align="left"| || 1 || 1 || 3 || 5
|-
| 45. ||align="left"| || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 46. ||align="left"| || 1 || 1 || 1 || 3
|-
|rowspan=3|47. ||align="left"| || 1 || 1 || 0 || 2
|-
|align="left"| || 1 || 1 || 0 || 2
|-
|align="left"| || 1 || 1 || 0 || 2
|-
| 50. ||align="left"| || 1 || 0 || 2 || 3
|-
| 51. ||align="left"| || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|rowspan=3|52. ||align="left"| || 1 || 0 || 0 || 1
|-
|align="left"| || 1 || 0 || 0 || 1
|-
|align="left"| || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 55. ||align="left"| || 0 || 4 || 1 || 5
|-
|rowspan=2|56. ||align="left"| || 0 || 2 || 3 || 5
|-
|align="left"| || 0 || 2 || 3 || 5
|-
|rowspan=2|58. ||align="left"| || 0 || 2 || 2 || 4
|-
|align="left"| || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 60. ||align="left"| || 0 || 2 || 0 || 3
|-
|rowspan=3|61. ||align="left"| || 0 || 1 || 2 || 3
|-
|align="left"| || 0 || 1 || 2 || 3
|-
|align="left"| || 0 || 1 || 2 || 3
|-
|rowspan=6|64. ||align="left"| || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|align="left"| || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|align="left"| || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|align="left"| || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|align="left"| || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|align="left"| || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|rowspan=8|70. ||align="left"| || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|align="left"| || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|align="left"| || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|align="left"| || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|align="left"| || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|align="left"| || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|align="left"| || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|align="left"| || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 78. ||align="left"| || 0 || 0 || 6 || 6
|-
| 79. ||align="left"| || 0 || 0 || 4 || 4
|-
|rowspan=7|80. ||align="left"| || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|align="left"| || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|align="left"| || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|align="left"| || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|align="left"| || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|align="left"| || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|align="left"| || 0 || 0 || 1 || 1
|- class="sortbottom"
!colspan=2| Укупно: 86 НОК || 302 || 302 || 353 || 957
|}

Референце

Спољашње везе 
 Биланс медаља на ЛОИ 2008.

Летње олимпијске игре 2008.